Olympiska spelen i Sankt Moritz kan syfta på:

Olympiska vinterspelen 1928
Olympiska vinterspelen 1948